Jméno a příjmení John Gill nosí více osobností:

 John Gill (teolog) (1697–1771) – anglický baptistický kazatel, biblista a teolog
 John Gill (tiskař) (1732–1785) – americký tiskař
 John Gill, Jr. (1850–1918) – americký politik
 John Gill (horolezec) (* 1937) – americký horolezec